Пашник
 Пашник Віктор Васильович